В парному розряді жіночого тенісного турніру Brasil Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Беттіна Фулько і Ева Швіглерова виграли титул, у фіналі перемігши пару Марі П'єрс і Луанн Спейдя 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Марі П'єрс /  Луанн Спейдя (фінал)
 Клаудія Чабалгойті /  Luciana Corsato (півфінал)

 Саманта Сміт /  Геллас тер Рієт (1-ше коло)
 Беттіна Фулько /  Ева Швіглерова (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Brasil Open